Michnewo (bulgarisch und russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 in Bulgarien:
 Michnewo (Bulgarien), Dorf in der Oblast Blagoewgrad

 in Russland:
 Michnewo (Moskau, Stupino), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Stupino
 Michnewo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Michnewo (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Michnewo (Moskau, Ramenskoje), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Michnewo (Tula, Beljow), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Beljow
 Michnewo (Tula, Jasnogorsk), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Jasnogorsk
 Michnewo (Tula, Jefremow), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Jefremow
 Michnewo (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch